Banggai kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Banggai, kabupaten, Sulawesi Tengah, 
 Kecamatan Banggai, distrikt, Sulawesi Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar